Le prince Wolfgang de Bavière (en allemand, Wolfgang Maria Leopold Prinz von Bayern), né le  à la Villa Amsee près de Lindau, et mort le  à Munich est un membre de la maison de Wittelsbach.

Biographie 

Wolfgang de Bavière est le quatrième fils et septième des treize enfants de Louis III de Bavière (1845-1921) et de Marie-Thérèse de Modène (1849-1919).
Le  à Munich, le prince Wolgang de Bavière meurt à l'âge de , des suites d'une inflammation rénale et d'œdème pulmonaire.

Honneur 
Wolfgang de Bavière est :
  Chevalier de l'ordre de Saint-Hubert (Bavière).

Ascendance

Notes et références

Bibliographie 
 .
 

Maison de Wittelsbach
Récipiendaire de l'ordre de Saint-Hubert (Bavière)
Naissance en juillet 1879
Naissance à Lindau
Naissance dans le royaume de Bavière
Décès en janvier 1895
Décès à Munich
Décès dans le royaume de Bavière
Décès à 15 ans